Marca - uma entidade ou símbolo
Ou ainda:
 Marca de fronteira -  no medievo, território fronteiriço de um império ou reino relativamente extenso
Banco Marca - instituição bancária brasileira
Marca (náutica) - bóia sinalizadora
Marcas (álbum) - álbum de estreia da cantora brasileira Ludmila Ferber

Localidades

 Marçà

 Marcas

 Marca (distrito)
 Marcas (distrito)
 Tunan Marca (distrito)
 Pillco Marca (distrito)

 Marca (Sălaj)

Outros
 Marca (jornal) - jornal espanhol sobre esportes
 Marca.br - versão brasileira do jornal espanhol

Ver também
 Marco

Desambiguação
Desambiguações de topônimos